Горња Вријеска, насељено место у општини Ђуловац, Хрватска
 Доња Вријеска, насељено место у општини Ђуловац, Хрватска